Fort Smith, une ville des Territoires du Nord-Ouest ;

 Fort Smith, une ville dans l'Arkansas ;
 Fort Smith, un ancien fort confédéré situé dans Bossier City.